Stachelhai(e) ist eine Bezeichnung für:

 die ausgestorbene Fischklasse der Acanthodii,
 die rezente Haiart Echinorhinus cookei,
 die Ordnung der Dornhaiartigen (Squaliformes).